Guerendiáin puede referirse a las siguientes localidades de Navarra (España):
 Guerendiáin (Noáin), localidad del municipio de Noáin.
 Guerendiáin (Ulzama), localidad del municipio de Ulzama.
 Viscarret-Guerendiáin, localidad del municipio de Erro.

Además es un apellido toponímico, que llevan 392 personas en España a fecha de 2022.

Referencias